Gibberula är ett släkte av snäckor. Gibberula ingår i familjen Cystiscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Gibberula